Axberg ist der Name folgender Orte:

 Axberg (Gemeinde Kirchberg-Thening), Katastralgemeinde der Gemeinde Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Axberg (Gemeinde Paldau), Ortsteil der Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Axberg (Örebro), Ortschaft in der Gemeinde Örebro, Örebro län, Schweden

Axberg ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Axberg (* 1947), schwedischer Schauspieler